Nikolov je priimek v Sloveniji in tujini. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je na dan 1. januarja 2010 v Slovenjiji uporabljalo ta priimek 94 oseb.

Znani slovenski nosilci priimka 
 Vlatko Nikolov (*1975), boksar

Znani tuji nosilci priimka 
 Hristo Nikolov, bolgarski politik 
 Jordan Nikolov Orce (1916—1942), makedonski delavec, narodni heroj Jugoslavije
 Lazar Nikolov (1922—2005), bolgarski skladatelj
 Vasko Nikolov, makedonski nogometaš

Zunanje povezave